

Toponymie

Belgique 
 Marcq ou Marcq-lez-Enghien, une section de la commune wallonne d'Enghien.
 Le Marcq, une rivière, affluent de la Dendre.

France 
Plusieurs communes françaises :
 Marcq,  dans les Ardennes.
 Marcq, dans les Yvelines (gentilé : Marcquois).
 Marcq-en-Barœul, dans le Nord (gentilé : Marcquois).
 Marcq-en-Ostrevent, dans le Nord.

Patronyme 

 René Marcq, (1882-1947), juriste belge.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France